RVH steht für

 Royal Victoria Hospital
 Reichsbund Volkstum und Heimat

Abkürzung